β-Карболин (норгарман) — 9H-пиридо[3,4-b]индол. β-Карболиновая структура является основой для ряда алкалоидов, выделенных из растений (гармала и др.), известных под общим названием «β-карболины».

Изомерен α-карболину (1H-пиридо[2,3-b]индолу) и γ-карболину (5H-пиридо[4,3-b]индолу).

История 

β-Карболиновые алкалоиды впервые были выделены из растения Peganum harmala, которое традиционно использовалось как  и абортивное средство на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В бассейне Амазонки растения содержащие β-карболины использовались при приготовлении табака и галюциногенных напитков. Экстракт семян Peganum harmala использовалися для лечения рака пищеварительного тракта и малярии в Северо-Западном Китае.

Синтез 
Общим методом синтеза β-карболинов является реакция Пикте-Шпенглера — взаимодействие замещённых триптаминов с ароматическими и алифатическими альдегидами. В этом синтезе на первой стадии образуются основания Шиффа с последующей электрофильной атакой иминогруппы по типу реакции Манниха по положению 3 индольного ядра с образованием спироиндоленинового промежуточного соединения и его дальнейшей перегруппировки в тетрагидро-β-карболин.

В качестве функционального эквивалента альдегидов могут выступать и α-кетокислоты и их эфиры, в качестве индольного компонента — триптофан и его эфиры; образующиеся в ходе реакции тетрагидрокарболины далее могут быть дегидрированы в β-карболины.

Другим методом синтеза β-карболинового скелета является модификация синтеза изохинолинов по Бишлеру-Напиральскому, в которой вместо N-ацил-β-фенилэтиламинов используются N-ацилтриптамины; этот метод синтеза ведет к 3,4-дигидро-β-карболинам:

Фармакология 
Вещества, содержащие β-карболиновую группировку, могут проявлять следующие фармакологические свойства:

 Противомалярийная активность.
 Ингибирование моноаминоксидазы, циклинзависимых киназ, топоизомеразы
 Интеркаляция ДНК
 Седативное и анксиолитическое действие
 Гипнотическая активность
 Антиконвульсивная активность
 Притивоопухолевая активность
 Противовирусная, противопаразитарная и противомикробная активность

Структура

Некоторые бета-карболины 
В приведённой таблице перечислены наиболее известные бета-карболины и их структурные формулы.

Нахождение в природе 
β-Карболины содержатся в различных растениях:
 В гармале () — многолетнем травянистом растении семейства Парнолистниковых ();
 В ряде представителей порядка Мальпигиецветных ():
 В южноамериканской лиане Banisteriopsis caapi семейства Мальпигиевых ();
 В страстоцветах (пассифлоре, );
 В табаке, особенно вида Nicotiana rustica;
а также животных (например, в морских губках).

Литература 
 Дуленко В. И., Комиссаров И. В., Долженко А. Т. Бета-карболины. Химия и нейробиология. — Киев: Наукова Думка, 1992 — ISBN 5-12-003118-8

Примечания

Ссылки 
 TiHKAL #44
 TiHKAL in general
 Beta-carbolines in Coffee
 Antidepressant-like effect of harmane and other beta-carbolines in the mouse forced swim test

Карболины
Индольные алкалоиды
Соединения азота по алфавиту